Isaias glossatus steht für folgende Handschriften des Buches Jesaja:

 Isaias glossatus (Bamberg) (Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Bibl. 76)
 Isaias glossatus (München) (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14361)